

Geograficzne 

 Budzisz – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Budzisz – część wsi Moderówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Budzisz – część wsi Nawsie w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie

 Budzisz – potok, lewy dopływ potoku Bystrzyca

Imiona i nazwiska 

 staropolska forma imienia Budzisław
 Teresa Budzisz-Krzyżanowska

Pozostałe 

 Budzisz – herb szlachecki